Выборы в Верховный Совет Автономной Республики Крым состоялись 26 марта 2006 года. Это были первые выборы Верховного Совета Крыма, которые проводились по пропорциональной избирательной системе. Для того, чтобы провести своих представителей в Совет, партия или блок должны были набрать не менее 3 % голосов избирателей.

Результаты выборов

См. также 
 Список результатов выборов в областные советы 2006

Ссылки на источники

Ссылки 
 Официальная страница Верховной Рады Автономной Республики Крым 
 Объявлены результаты выборов в Крымский парламент 
 Почти месяц понадобился республиканскому Избиркому для определения победителей парламентской гонки
 Итоги выборов

Верховный Совет Автономной Республики Крым
Выборы в Автономной Республике Крым
2006 год в Крыму
Выборы 2006 года
Март 2006 года